Да́угирдас () — литовская фамилия. Её женские варианты Даугирде́не (Daugirdienė; замужняя женщина) и Даугирда́йте (Daugirdaitė; незамужняя женщина).

Известные носители:
 Даугирдас, Адомас (1894—1979) — литовский моряк, капитана.
 Даугирдас, Ромас (род. 1951) — литовский поэт.
 Даугирдас, Тадас (1852—1919) — литовский художник, археолог, краевед.

См. также 
 Довгирд